Штрпци могу да буду:

 Штрпци, насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Горњи Штрпци, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Доњи Штрпци, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ